Keep Your Wig On (Mantenha a sua peruca) é o quarto álbum de estúdio da banda americana de rock Fastball, lançado na gravadora indie Rykodisc em 8 de junho de 2004 e mixado por Bob Clearmountain.

Faixas

Faixas bônus 
13. "High Low" (versão européia)

Álbuns de 2004
Álbuns de Fastball